A Jakubovany településnév jelentései:

Jakabfalu (Liptójakabfalva) szlovákiai község szlovák neve a Liptószentmiklósi járásban
Magyarjakabfalva szlovákiai község szlovák neve a Kisszebeni járásban